Die 72. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1968/69 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Basel.

Nationalliga A 

|}

Nationalliga B 

|}

1969
Fußballsaison 1968/69